Гэн Сёдзи (; 11 декабря 1992, Кобе, Япония) — японский футболист, защитник клуба «Гамба Осака» и сборную Японии.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Касима Антлерс». Дебютировал за первую команду 24 марта 2012 года в матче против клуба «Санфречче Хиросима». Забил первый гол за клуб 1 марта 2014 года в матче против клуба «Ванфоре Кофу» на 47-й минуте.

Дебютировал на соревнованиях международного уровня 25 февраля 2015 года в матче Лиги чемпионов АФК против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс», в этом матче Гэн забил автогол.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Японии 31 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Узбекистана. Первый гол за сборную забил 12 декабря 2017 года в ворота команды Китая на Кубке Восточной Азии 2017. Участник чемпионата мира 2018 года, на котором сыграл три матча.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 15 / забито голов: 1; победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3.

Достижения 
Командные

 «Касима Антлерс»
  Кубок Джей-лиги : 2011, 2012, 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Гамба Осака»